Corneta - instrumento musical
 Corneta acústica
 Corneta (via) - rua da antiga Roma
 Cornetas - acessório da indumentária religiosa

Animais
Uirapuru-verdadeiro (Cyphorhinus aradus);
Macroramphosus scolopax (Linnaeus, 1758) , pequeno peixe também conhecido por apara-lápis;
Fistulariidae, uma família de peixes alongados que inclui as seguintes espécies:
Fistularia tabacaria Linnaeus, 1758;
Fistularia corneta Gilbert & Starks, 1904;
Fistularia commersonii Rüppell, 1838;
Fistularia petimba Lacepéde, 1803;
Aulostomus maculatus Valenciennes, 1845, pequeno peixe também conhecido por peixe-trombeta.

Desambiguação